Список млекопитающих Бутана включает 203 вида млекопитающих, обитающих на территории Бутана.

Подкласс: Звери (Placentalia)

Инфракласс: Плацентарные (Eutheria)

Отряд: Хоботные (Proboscidea) 

 Семейство: Слоновые (Elephantidae)
 Род: Индийские слоны (Elephas)
 Азиатский слон (Elephas maximus)

Отряд: Приматы (Primates) 

 Подотряд: Сухоносые обезьяны (Haplorrhini)
 Инфраотряд: Обезьянообразные (Simiiformes)
 Парвотряд: Узконосые обезьяны (Catarrhini)
 Семейство: Мартышковые (Cercopithecidae)
 Род: Макаки (Macaca)
 Горный резус (Macaca assamensis)
 Макак-резус (Macaca mulatta)
 Подсемейство: Тонкотелые обезьяны (Colobinae)
 Род: Серые лангуры (Semnopithecus)
 Серый лангур (Semnopithecus entellus)
 Род: Кази (Trachypithecus)
 Золотистый лангур (Trachypithecus geei)
 Trachypithecus pileatus
 Семейство: Лориевые (Loridae)
 Род: Толстые лори (Nycticebus)
 Медленный лори (Nycticebus bengalensis)

Отряд: Грызуны (Rodentia) 

 Подотряд: Белкообразные (Sciuromorpha)
 Семейство: Беличьи (Sciuridae)
 Подсемейство: Ratufinae
 Род: Ratufa
 Двухцветная белка (Ratufa bicolor)
 Подсемейство: Sciurinae
 Триба: Летяги (Pteromyini)
 Род: Belomys
 Волосатоногая летяга (Belomys pearsonii)
 Род: Hylopetes
 Двухцветная летяга (Hylopetes alboniger)
 Род: Petaurista
 Бутанская гигантская летяга (Petaurista nobilis)
 Подсемейство: Callosciurinae
 Род: Азиатские полосатые белки (Tamiops)
 Гималайская полосатая белка (Tamiops macclellandi)
 Семейство: Слепышовые (Spalacidae)
 Подсемейство: Rhizomyinae
 Род: Малые бамбуковые крысы (Cannomys)
 Малая бамбуковая крыса (Cannomys badius)
 Семейство: Хомяковые (Cricetidae)
 Подсемейство: Полёвковые (Arvicolinae)
 Род: Серые полёвки (Microtus)
 Сиккимская горная полёвка (Microtus sikimensis)
 Семейство: Мышиные (Muridae)
 Подсемейство: Мышиные (Murinae)
 Род: Крысы (Rattus)
 Гималайская полевая крыса (Rattus nitidus)
 Сиккимская крыса (Rattus sikkimensis)

Отряд: Зайцеобразные (Lagomorpha) 

 Семейство: Зайцевые (Leporidae)
 Род: Caprolagus
 Щетинистый заяц (Caprolagus hispidus)
 Род: Lepus
 Темношеий заяц (Lepus nigricollis)
 Шерстистый заяц (Lepus osostolus)
 Семейство: Пищухи (Ochotonidae)
 Род: Пищухи (Ochotona)
 Черногубая пищуха (Ochotona curzoniae)
 Пищуха Форреста (Ochotona forresti)
 Камская пищуха (Ochotona gloveri)
 Пищуха большеухая (Ochotona macrotis)
 Пищуха нубрийская (Ochotona nubrica)
 Пищуха индийская (Ochotona roylei)
 Тибетская пищуха (Ochotona thibetana)

Отряд: Насекомоядные (Eulipotyphla) 

 Семейство: Землеройковые (Soricidae)
 Подсемейство: Белозубочьи (Crocidurinae)
 Род: Белозубки (Crocidura)
 Серая белозубка (Crocidura attenuata)
 Crocidura fuliginosa
 Белозубка Хорсфилда (Crocidura horsfieldi)
 Род: Многозубки (Suncus)
 Карликовая многозубка (Suncus etruscus)
 Гигантская белозубка (Suncus murinus)
 Подсемейство: Бурозубки (Soricinae)
 Триба: Anourosoricini
 Род: Anourosorex
 Кротовая землеройка (Anourosorex squamipes)
 Триба: Nectogalini
 Род: Азиатские водные землеройки (Chimarrogale)
 Гималайская водная землеройка (Chimarrogale himalayica)
 Род: Nectogale
 Перепончатолапая землеройка (Nectogale elegans)
 Род: Бурозубки (Sorex)
 Малая бурозубка (Sorex minutus)
 Род: Азиатские бурозубки (Soriculus)
 Бурозубка Бейли (Soriculus baileyi)
 Бурозубка Ходжсона (Soriculus caudatus)
 Индийская длиннохвостая бурозубка (Soriculus leucops)
 Древесная бурозубка (Soriculus macrurus)
 Гималайская бурозубка (Soriculus nigrescens)
 Семейство: Кротовые (Talpidae)
 Подсемейство: Talpinae
 Триба: Talpini
 Род: Euroscaptor
 Гималайский крот (Euroscaptor micrura)

Отряд: Рукокрылые (Chiroptera) 

 Семейство: Крылановые (Pteropodidae)
 Подсемейство: Pteropodinae
 Род: Cynopterus
 Индийский коротконосый крылан (Cynopterus sphinx)
 Род: Sphaerias
 Крылан Бланфорда (Sphaerias blanfordi)
 Семейство: Гладконосые летучие мыши (Vespertilionidae)
 Подсемейство: Myotinae
 Род: Ночницы (Myotis)
 Ночница остроухая (Myotis blythii)
 Усатая ночница (Myotis muricola)
 Гималайская усатая ночница (Myotis siligorensis)
 Подсемейство: Vespertilioninae
 Род: Hesperoptenus
 Hesperoptenus tickelli
 Род: Нетопыри (Pipistrellus)
 Нетопырь индийский (Pipistrellus coromandra)
 Род: Scotozous
 Летучая мышь Дормера (Scotozous dormeri)
 Подсемейство: Murininae
 Род: Murina
 Murina cyclotis
 Подсемейство: Miniopterinae
 Род: Miniopterus
 Miniopterus pusillus
 Семейство: Бульдоговые летучие мыши (Molossidae)
 Род: Chaerephon
 Chaerephon plicata
 Семейство: Подковоносые (Rhinolophidae)
 Подсемейство: Rhinolophinae
 Род: Подковоносы (Rhinolophus)
 Rhinolophus affinis
 Rhinolophus pearsoni

Отряд: Хищные (Carnivora) 

 Подотряд: Кошкообразные (Feliformia)
 Семейство: Кошачьи (Felidae)
 Подсемейство: Малые кошки (Felinae)
 Род: Катопумы (Catopuma)
 Кошка Темминка (Catopuma temminckii)
 Род: Кошки (Felis)
 Камышовый кот (Felis chaus)
 Манул (Felis manul)
 Род: Рыси (Lynx)
 Рысь (Lynx lynx)
 Род: Мраморные кошки (Pardofelis)
 Мраморная кошка (Pardofelis marmorata)
 Род: Азиатские кошки (Prionailurus)
 Бенгальская кошка (Prionailurus bengalensis)
 Кошка-рыболов (Prionailurus viverrinus)
 Подсемейство: Большие кошки (Pantherinae)
 Род: Дымчатые леопарды (Neofelis)
 Дымчатый леопард (Neofelis nebulosa)
 Род: Пантеры (Panthera)
 Леопард (Panthera pardus)
 Тигр (Panthera tigris)
 Снежный барс (Panthera uncia)
 Семейство: Виверровые (Viverridae)
 Подсемейство: Paradoxurinae
 Род: Arctictis
 Бинтуронг (Arctictis binturong)
 Род: Paguma
 Гималайская цивета (Paguma larvata)
 Род: Мусанги (Paradoxurus)
 Мусанг (Paradoxurus hermaphroditus)
 Подсемейство: Prionodontinae
 Род: Азиатские линзанги (Prionodon)
 Пятнистый линзанг (Prionodon pardicolor)
 Подсемейство: Viverrinae
 Род: Виверры (Viverra)
 Азиатская цивета (Viverra zibetha)
 Род: Viverricula
 Малая цивета (Viverricula indica)
 Семейство: Мангустовые (Herpestidae)
 Род: Мангусты (Herpestes)
 Индийский серый мунго (Herpestes edwardsii)
 Яванский мангуст (Herpestes javanicus)
 Мангуст-крабоед (Herpestes urva)
 Подотряд: Псообразные (Caniformia)
 Семейство: Пандовые (Ailuridae)
 Род: Ailurus
 Красная панда (Ailurus fulgens)
 Семейство: Псовые (Canidae)
 Род: Лисицы (Vulpes)
 Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes)
 Бенгальская лисица (Vulpes bengalensis)
 Род: Волки (Canis)
 Шакал обыкновенный (Canis aureus)
 Волк (Canis lupus)
 Тибетский волк (Canis lupus laniger)
 Род: Красные волки (Cuon)
 Красный волк (Cuon alpinus)
 Семейство: Медвежьи (Ursidae)
 Род: Медведи (Ursus)
 Белогрудый медведь (Ursus thibetanus)
 Род: Медведи-губачи (Melursus)
 Губач (Melursus ursinus)
 Семейство: Куньи (Mustelidae)
 Род: Хорьки (Mustela)
 Желтобрюхая ласка (Mustela kathiah)
 Колонок (Mustela sibirica)
 Белополосая ласка (Mustela strigidorsa)
 Солонгой (Mustela altaica)
 Род: Куницы (Martes)
 Харза (Martes flavigula)
 Каменная куница (Martes foina)
 Род: Arctonyx
 Свиной барсук (Arctonyx collaris)
 Род: Выдры (Lutra)
 Выдра (Lutra lutra)
 Род: Короткошёрстные выдры (Lutrogale)
 Гладкошёрстная выдра (Lutrogale perspicillata)
 Род: Бескоготные выдры (Aonyx)
 Восточная бескоготная выдра (Aonyx cinereus)

Отряд: Непарнокопытные (Perissodactyla) 

 Семейство: Носороговые (Rhinocerotidae)
 Род: Носороги (Rhinoceros)
 Индийский носорог (Rhinoceros unicornis)

Отряд: Китопарнокопытные (Cetartiodactyla) 

 Подотряд: Свинообразные (Suina)
 Семейство: Свиньи (Suidae)
 Подсемейство: Suinae
 Род: Кабаны (Sus)
 Карликовая свинья (Sus salvanius)
 Кабан (Sus scrofa)
 Подотряд: Жвачные (Ruminantia)
 Семейство: Кабарговые (Moschidae)
 Род: Кабарги (Moschus)
 Гималайская кабарга (Moschus chrysogaster)
 Чёрная кабарга (Moschus fuscus)
 Семейство: Оленевые (Cervidae)
 Подсемейство: Cervinae
 Род: Аксисы (Axis)
 Аксис (Axis axis)
 Свиной олень (Axis porcinus)
 Род: Настоящие олени (Cervus)
 Благородный олень (Cervus elaphus)
 Барасинга (Cervus duvauceli)
 Индийский замбар (Cervus unicolor)
 Подсемейство: Мунтжаковые (Muntiacinae)
 Род: Мунтжаки (Muntiacus)
 Индийский мунтжак (Muntiacus muntjak)
 Семейство: Полорогие (Bovidae)
 Подсемейство: Бычьи (Bovinae)
 Род: Настоящие быки (Bos)
 Bos frontalis
 Род: Буйволы (Bubalus)
 Азиатский буйвол (Bubalus bubalis)
 Подсемейство: Козлиные (Caprinae)
 Такины (Budorcas)
 Такин (Budorcas taxicolor)
 Подвид Budorcas taxicolor whitei — национальное животное Бутана
 Род: Горалы (Nemorhaedus)
 Суматранский серау (Nemorhaedus sumatraensis)
 Гималайский горал (Nemorhaedus goral)
 Род: Бараны (Ovis)
 Архар (Ovis ammon)
 Род: Голубые бараны (Pseudois)
 Нахур (Pseudois nayaur)
 Подотряд: Whippomorpha / Cetancodonta
 Инфраотряд: Китообразные (Cetacea)
 Семейство: Гангские дельфины (Platanistidae)
 Род: Гангские дельфины (Platanista)
 Гангский дельфин (Platanista gangetica)

Отряд: Панголины (Pholidota) 

 Семейство: Ящеровые (Manidae)
 Род: Ящеры (Manis)
 Индийский ящер (Manis crassicaudata)
 Китайский ящер (Manis pentadactyla)

См. также 
 Список жужелиц Бутана
 Список птиц Бутана
 Список рыб Бутана

Ссылки 
 Wangchuk, Tashi et al. (2004). A Field Guide to the Mammals of Bhutan. Department of Forestry, Ministry of Agriculture, Royal Government of Bhutan. ISBN 99936-620-0-3
 «Animal Diversity Web». University of Michigan Museum of Zoology. 1995—2006.

млекопитающие